Hace mención a dos escritores griegos de la Antigüedad:

Bión de Esmirna, poeta bucólico griego del 
Bión de Borístenes, filósofo griego (c. 325-246 a. C.).